Антони Хосе Самбрано де ла Крус (, род. 17 января 1998 года) — колумбийский легкоатлет, специализируется в беге на короткие дистанции. Призёр чемпионата мира на дистанции 400 метров. Двукратный чемпион Панамериканских игр 2019 года. Участник летних Олимпийских игр 2016 года.

Биография   
На летних Олимпийских играх 2016 года он принял участие в эстафетном забеге на дистанции 4 по 400 метров. Колумбия заняла шестое место в полуфинале и не квалифицировалась в финал. 
 
В августе 2019 года на Панамериканских играх в Лиме он становится победителем на дистанции 400 метров, пробежав её за 44.83 секунды. Через несколько дней в составе эстафетной команды Колумбии он праздновал успех на дистанции 4 по 400 метров.  

В 2019 году с результатом 44,15 он становится серебряным призёром на дистанции 400 метров на предолимпийском чемпионате мира в Катаре.

Персональные результаты

Примечания

Ссылки 
 

 

Бегуны на короткие дистанции Колумбии‎
Чемпионы Панамериканских игр по лёгкой атлетике
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года